По́рта (также Оттоманская Порта, Блистательная Порта, Высокая Порта) — принятое в истории дипломатии и международных отношений наименование правительства (канцелярии великого визиря и дивана) Османской империи.

Термин происходит от ,  — «дверь», «врата», что является калькой с  — «высокие ворота».

История 

Высокая Порта именовалась так по названию ворот  в центре Стамбула, ведущих во двор великого визиря (, Баб-ы Али), который находился на другой стороне улицы от резиденции султана — дворцового комплекса Топкапы.
Паша-капусу — Высокая Порта (син. Баб-ы Али).Православный палестинскій сборник Православное палестинское общество
Название применимо с XV века (начала величия Османской империи).
Высокая Порта — на языке турецких чиновников означает резиденцию турецкого султана, а также местопребывание турецкого правительства, и наконец, самой турецкой монархии. В последнем смысле название В. Порта принято и европейцами. Такое же значение имеет выражение Блистательная Порта.

См. также 
 Владения Османской империи

Примечания

Ссылки 
 Зотов Н. М. Статейный список 1680-81 годов стольника Тяпкина и дьяка Зотова сайт «Руниверс»
 Трепавлов В. В. «Ваша высокая порта». Российская государственность в системе традиционных представлений о монархии у народов Евразии XV—XVII вв. // «Восток», 2006, № 1. — С. 26—41. — ISSN 0869-1908

Османская империя
Дипломатия
Константинополь